równanie Clapeyrona – równanie opisujące linię równowagi każdej przemiany fazowej substancji czystej
 równanie Clapeyrona – oznacza w Polsce równanie stanu gazu doskonałego

Zobacz też: 
 równanie Clausiusa-Clapeyrona